Suwarrows nationalpark är en nationalpark som omfattar Suwarrow, Cooköarna. Nationalparken inrättades 1978.

Källor

Nationalparker i Cooköarna

en:Suwarrow National Park